Фламанвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Фламанвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 АЕС Фламанвіль